Palmerella kan syfta på:

 Palmerella (djur) – ett släkte av steklar
 Palmerella (växter) – ett släkte av växter